

Persone 
 Giorgio Piantanida – ex sciatore alpino italiano
 Lodovico Piantanida – organaro italiano
 Luigi Piantanida – giurista italiano
 Maria Piantanida – cestista, atleta e allenatrice di ginnastica artistica italiana
 Pierluigi Piantanida – scenografo italiano
 Sergio Piantanida – ammiraglio italiano

Altro 
 Palazzo dello Sport Maria Piantanida – palazzetto dello sport di Busto Arsizio